Tímea Babos e Kristina Mladenovic erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare a questa edizione.

Alexa Guarachi e Desirae Krawczyk hanno battuto in finale Ellen Perez e Storm Sanders con il punteggio di 6-1, 6-3.

Teste di serie 

  Alexa Guarachi  /  Desirae Krawczyk (campionesse) 
  Ellen Perez /  Storm Sanders (finale)

  Kaitlyn Christian/  Giuliana Olmos (semifinale) 
  Kateryna Bondarenko /  Sharon Fichman (primo turno)

Wildcard 

  Ayla Aksu /  İpek Öz (primo turno)

  Eugenie Bouchard /  Başak Eraydın (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2020